Дилан Де Белдер (; ) — бельгийский футболист, нападающий клуба «Дейнзе».

Клубная карьера 
Де Белдер является воспитанником двух футбольных клубов из его родного города Монса — «Месвина» и «Монса». С последним в итоге подписал свой первый профессиональный контракт в 2011 году. Дебютировал в составе команды в чемпионате Бельгии 5 мая 2012 года в матче с «Беерсхотом». Дилан начал встречу на скамейке запасных, а на 78 минуте вышел на поле вместо гамбийца Эбрахимы Саванеха. В следующей игре с «Серкль Брюгге» он открыл свой бомбардирский счёт, забив гол на 90-й минуте матча, который, однако, не позволил отыграться его команде. Всего в команде он провёл 3,5 сезона. В сезоне 2013/14 «Монс» занял последнее место в турнирной таблице и покинул элитный дивизион Бельгии.

Спустя полгода Де Белдер вернулся в Лигу Жюпиле, подписав контракт с «Васланд-Бевереном». За половину сезона в клубе Дилан принял участие всего в трёх матчах, ничем не проявив себя. В конце августа 2015 года он ушёл в аренду в «Ломмел», где в 28 играх забил 18 мячей, став вторым бомбардиром первого дивизиона. В следующем сезоне он перебрался в «Льерс», за который забил 21 мяч, завоевав-таки звание лучшего бомбардира первенства.

9 августа 2017 года перешёл в «Серкль Брюгге», который заплатил за него по данным СМИ не менее 750 тысяч евро. Дебютировал в команде 12 ноября в матче с «Беерсхот-Вилрейком». Де Белдер вышел в стартовом составе и на 26-й минуте реализовал пенальти. На 85-й минуте покинул поле, уступив место партнеру по команде. По итогам сезона команда заняла первое место и вернулась в Лигу Жюпиле.

Карьера в сборных 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные различных возрастов. В 2013 году в составе сборной Бельгии до 21 года принимал участие на Турнире в Тулоне. Бельгийцы не выиграли не одной игры, дважды сыграв вничью и заняли последнее место в группе.

Достижения 
Серкль Брюгге
 Победитель Первого дивизиона Бельгии: 2016/17

Примечания

Ссылки 
  Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге»
 Профиль на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Монс»
Игроки ФК «Васланд-Беверен»
Игроки ФК «Ломмел»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Дейнзе»